Аль-Нахда:

 Ан-Нахда — ливанский футбольный клуб.
 Ан-Нахда — оманский футбольный клуб базирующийся в Эль-Бурайми, выступающий в Оманской Премьер-лиге.
 Ан-Нахда — саудовский футбольный клуб из города Эль-Хубар, выступающий в Первом дивизионе Саудовской Аравии.
 Партия возрождения (Тунис) — «хизб ан-нахда»